Software
 Ark Linux, een besturingssysteem voor een computer voor mensen met weinig ervaring met Linux
 Ark (software), een datacompressieprogramma
Godsdienstig
 Ark van Noach (schip), volgens het Bijbelverhaal in Genesis het schip waarin alle diersoorten en de mens de zondvloed overleefden
Ark van Noach (schip, 2006), een replica van de Ark van Noach uit 2006
Ark van Noach (schip, 2012), een replica van de Ark van Noach uit 2012
 Ark van Mozes, volgens het Bijbelboek Exodus het mandje waarin Mozes als baby aan de dood ontsnapte
 Ark van het Verbond, het centrale, allerheiligste voorwerp in het jodendom
 Aron hakodesj, een kast (ark) waarin men de thorarollen bewaart in een synagoge
Media en publicaties
 De Ark van Stekeltje, een Nederlands televisieprogramma
 De Ark van Nero, het 16e stripverhaal in de stripreeks De avonturen van Nero & Co.
 Ark (band), een Noorse progressivemetalband
 The Ark, een Zweedse glamrockband
Anders
 Woonboot of woonark, een boot die zo is ingericht dat men erop kan wonen
 Beta Ark, een scooter
 ARK Natuurontwikkeling (Stichting Ark) natuuronderzoek en -beheerorganisatie
 Ark, verdwenen buurtschap bij de Gelderse stad Nijkerk
Afkorting
 Amsterdam-Rijnkanaal, een vaarwater in Nederland
 Archival Resource Key, een persistent identifier voor het op lange termijn identificeren van digitale objecten

Zie ook 
 De Ark (doorverwijspagina)